Yabashi ist der Familienname folgender Personen:

 Yabashi Kenkichi (1869–1927), japanischer Architekt
 Yabashi Rokurō (1905–1988), japanischer Maler